Frederikshavn (gemeente), een gemeente in de Deense regio Nordjylland
 Frederikshavn (stad), een stad in de gemeente Frederikshavn
 Frederikshavn (parochie), een parochie in de gemeente Frederikshavn
 Frederikshavn fI, een sportclub (o.m. voetbal) uit Frederikshavn

De Finse plaats Hamina wordt in het Zweeds Frederikshamn genoemd.